Limbo má více významů:

 Limbo (programovací jazyk)
 Limbo (videohra)
 Limbo (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Mk 10 Limbo – zbraň, salvový vrhač protiponorkových náloží

Související články 
 Limbus